Bristol County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bristol County Courthouse (Massachusetts), NRHP-Nr. 78000427
 Bristol County Courthouse (Rhode Island), NRHP-Nr. 70000011